Il singolare del Tel Aviv Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ján Krošlák era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Javier Sánchez ha battuto in finale 6–4, 7–5 Marcos Ondruska.

Teste di serie

  MaliVai Washington (semifinali)
  Albert Costa (semifinali)
  Félix Mantilla (secondo turno)
  Javier Sánchez (campione)

 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Javier Frana (quarti di finale)
 Grant Stafford (quarti di finale)
 Scott Draper (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Tel Aviv Open 1996
ATP Tour 1996